Coriandrum diversifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Coriandrum diversifolium ingår i släktet koriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koriandrar
diversifolium